Верхнеигнашкино — село в Грачёвском районе Оренбургской области, административный центр Верхнеигнашкинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 12 километров по прямой на восток-северо-восток от районного центра села Грачёвка.

История
Основано в 1709 году чувашами-язычниками. С 1836 года начали селиться и русские. В советское время работали колхозы «Канаш» и им. Фрунзе. Историческое название «Ҫирêклê» (Ольховка).

Население
Население составляло 691 человека (30 % русские, 65% чуваши) по переписи 2002 года ,  535 по переписи 2010 года.

Примечания

Населённые пункты Грачёвского района (Оренбургская область)